El apellido Tausch puede referirse a las siguientes personas:

 Arno Tausch (1951, Salzburgo), politólogo de Austria; 
 Ignaz Friedrich Tausch (1793, Theusing (Toužim)-1848), botánico y pteridólogo austriaco; 
 Karl Franz Tausch (1922, Olmütz-2008), militar alemán; o 
 Terry Tausch (1959, New Braunfels), jugador de fútbol americano.